Karl Schultz ist der Name folgender Personen:

* Karl Schultz (Heimatforscher) (1878–1956), deutscher Lehrer und Heimatforscher 
 Karl Schultz (Verleger), deutscher Verleger und Publizist 
 Karl Schultz (Politiker) (1902–nach 1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Karl Schultz (Kunsthistoriker) (1911–1988), deutscher Kunsthistoriker 
 Karl Schultz (Reiter) (* 1937), deutscher Vielseitigkeitsreiter
 Karl Schultz-Köln (1921–2013), deutsch-finnischer Maler und Keramiker 
 Karl Friedrich Schultz (1766–1837), deutscher Botaniker
 Karl L. Schultz (Karl Leo Schultz), US-amerikanischer Admiral 
 Karl-Rolf Schultz-Klinken (1922–2000), deutscher Wirtschaftshistoriker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Carl Schultz
 Karl Schultze
 Carl Schultze
 Karl Schulze
 Carl Schulze